Never Forget You (canção de Mariah Carey)
Never Forget You (canção de Noisettes)

Veja também 
Never Forget

Desambiguação